5-й женский молодёжный чемпионат мира по волейболу проходил с 3 по 13 августа 1989 года в трёх городах Перу (Лиме, Трухильо и Арекипе) с участием 16 сборных команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Чемпионский титул во 2-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла молодёжная сборная Бразилии.

Команды-участницы 
 Перу  — команда страны-организатора;
 СССР, Италия — по итогам молодёжного чемпионата Европы 1988;
 Япония, Китай, Южная Корея, Тайвань — по итогам молодёжного чемпионата Азии 1988;
 Куба, Канада, Пуэрто-Рико, Мексика — представители NORCECA;
 Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Колумбия — по итогам молодёжного чемпионата Южной Америки 1988;
 Испания — по приглашению ФИВБ.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Перу, представлявшей страну-хозяйку чемпионата, 10 команд преодолели отбор по итогам трёх континентальных чемпионатов. 4 путёвки получили команды NORCECA. Ещё одно место решением ФИВБ предоставлено Испании.  

* Тайвань включён в число участников чемпионата вместо отказавшейся Индонезии.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из двух групповых этапов и плей-офф. На 1-й групповой стадии 16 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. По три лучшие команды вышли во 2-й этап, где составили две группы по 6 команд. В группах 2-го этапа команды играли с учётом матчей между собой на 1-й стадии. По две лучшие вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата.

Первый групповой этап

Группа A 
Лима

3 августа
 Китай — Мексика 3:0 (15:6, 15:2, 15:0); Перу — Италия 3:2 (9:15, 15:13, 15:4, 14:16, 15:11).

4 августа
 Перу — Мексика 3:0 (15:7, 15:5, 15:2); Китай — Италия 3:1 (16:14, 15:9, 13:15, 15:6).

5 августа
 Италия — Мексика 3:0 (15:8, 15:11, 15:1); Перу — Китай 3:1 (15:9, 15:8, 10:15, 15:12).

Группа В 
Лима

3 августа
 Тайвань — Венесуэла 3:0 (17:15, 15:6, 15:10); Бразилия — Куба 3:1 (15:13, 11:15, 17:15, 15:8).

4 августа
 Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:5, 15:7, 15:7); Куба — Тайвань 3:0 (15:9, 15:7, 15:9).

5 августа
 Бразилия — Тайвань 3:0 (15:9, 15:4, 15:1); Куба — Венесуэла 3:0 (15:6, 15:7, 15:6).

Группа С 
Арекипа

3 августа
 Канада — Испания 3:0 (15:5, 15:11, 15:5); Япония — Колумбия 3:0 (15:2, 15:3, 15:5).

4 августа
 Колумбия — Испания 3:2 (17:15, 5:15, 15:10, 11:15, 15:6); Япония — Канада 3:0 (15:3, 15:7, 15:5).

5 августа
 Япония — Испания 3:0 (15:0, 15:2, 15:1); Канада — Колумбия 3:0 (15:11, 15:10, 15:6).

Группа D 
Арекипа

3 августа
 Южная Корея — Аргентина 3:0 (15:12, 15:9, 15:4); СССР — Пуэрто-Рико 3:0 (15:1, 15:2, 15:8).

4 августа
 СССР — Аргентина 3:0 (15:8, 15:12, 15:11); Южная Корея — Пуэрто-Рико 3:0 (15:1, 15:2, 15:1).

5 августа
 Аргентина — Пуэрто-Рико 3:0 (15:12, 15:6, 15:9); Южная Корея — СССР 3:1 (17:16, 15:11, 5:15, 15:8).

Классификационный раунд за 13—16 места 
Арекипа (А4, В4, С4, D4)

7 августа
 Пуэрто-Рико — Мексика 3:2 (15:4, 5:15, 15:9, 11:15, 15:13); Венесуэла — Испания 3:1 (16:14, 13:15, 15:7, 18:16).

8 августа
 Испания — Пуэрто-Рико 3:1 (15:11, 13:15, 15:8, 15:8); Венесуэла — Мексика 3:0 (15:5, 15:4, 15:12).

9 августа
 Испания — Мексика 3:0 (15:6, 15:12, 15:10); Венесуэла — Пуэрто-Рико 3:0 (15:10, 15:9, 16:14).

Второй групповой этап 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на первом групповом этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

Группа Е 
Лима (А1, А2, А3, С1, С2, С3)

7 августа
 Перу — Колумбия 3:0 (15:1, 15:6, 15:1); Китай — Канада 3:0 (15:1, 15:5, 15:1); Япония — Италия 3:0 (15:9, 15:10, 15:2).

8 августа
 Япония — Китай 3:1 (7:15, 15:7, 15:7, 15:8); Италия — Колумбия 3:0 (15:0, 15:4, 15:9); Перу — Канада 3:2 (11:15, 15:4, 15:11, 12:15, 15:1).

9 августа
 Япония — Перу 3:0 (15:7, 15:9, 15:10); Китай — Колумбия 3:0 (15:1, 15:4, 15:3); Италия — Канада 3:0 (15:3, 15:5, 15:5).

Группа F 
Трухильо (В1, В2, В3, D1, D2, D3)

7 августа
 Бразилия — Аргентина 3:0 (15:4, 15:3, 15:2); Куба — СССР 3:2 (13:15, 15:12, 15:5, 10:15, 15:11); Южная Корея — Тайвань 3:0 (15:8, 15:2, 15:11).

8 августа
 Тайвань — Аргентина 3:1 (15:9, 15:3, 5:15, 15:12); Бразилия — СССР 3:1 (13:15, 15:8, 15:6, 15:9); Куба — Южная Корея 3:0 (15:12, 15:12, 15:6).

9 августа
 Куба — Аргентина 3:0 (15:4, 15:6, 15:2); Бразилия — Южная Корея 3:1 (12:15, 15:3, 15:6, 15:8); Тайвань — СССР 3:1 (10:15, 15:8, 15:9, 15:5).

Плей-офф 
Лима

Полуфинал за 9—12-е места 
12 августа
 СССР — Колумбия 3:0 (15:4, 15:6, 15:1).
 Аргентина — Канада 3:1 (15:2, 5:15, 15:7, 16:14).

Полуфинал за 5—8-е места 
12 августа
 Китай — Тайвань 3:0.
 Южная Корея — Италия 3:0.

Полуфинал за 1—4-е места 
12 августа
 Куба — Япония 3:0 (15:12, 15:9, 15:2).
 Бразилия — Перу 3:0 (15:4, 15:3, 15:6).

Матч за 11-е место 
13 августа
 Канада — Колумбия 3:0.

Матч за 9-е место 
13 августа
 СССР — Аргентина 3:0.

Матч за 7-е место 
13 августа
 Италия — Тайвань 3:0.

Матч за 5-е место 
13 августа
 Китай — Южная Корея 3:1.

Матч за 3-е место 
13 августа
 Япония — Перу 3:0 (15:7, 15:12, 15:10).

Финал 
13 августа
 Бразилия — Куба 3:2 (15:4, 13:15, 12:15, 15:1, 15:11).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Фернанда Порто Вентурини, Кристиане (Керли) Пайва дус Сантус, Марсия Кунья (Марсия Фу), Ана Флавия Санглард, Фатима Апаресида Кассия дус Сантус, Эрислея Бодзяк (Филу), Симоне Шторм, Рикарда Барбоза Лима, Андрея Лусиана Маррас, Илма Апаресида Калдейра, Вирна Дантас Диас. Главный тренер — Марко Аурелио Мотта.

  Куба: Марленис Коста Бланко, Ана Мария Карденас, Эния Мартинес, Исель Сааведра Леон, Идальмис Гато Мойя, Регла Белл Маккензи, Соня Лескайль, Магалис Карвахаль Ривера, Лилия Искьердо Агирре, ... 

  Япония.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Илма Калдейра
 Лучшая нападающая:  Паола Пас Сольдан
 Лучшая блокирующая:  Фатима дус Сантус
 Лучшая связующая:  Фернанда Вентурини
 Лучшая на подаче:  Марсия Фу

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U20 1989. women.volleybox

Чемпионаты мира в Перу